

Cinema 
 My Boy – film del 1921 diretto da Albert Austin e Victor Heerman

Musica 
 My Boy – album di Richard Harris del 1971
 My Boy – singolo di Richard Harris del 1971; una cover fu incisa da Elvis Presley in Good Times del 1975
 My Boy – traccia dell'album Old Ways di Neil Young del 1985
 My Boy – traccia dell'album Dare I Say degli Hermano del 2000
 My Boy – traccia dell'album Stronger di Agnes del 2006
 My Boy – traccia dell'album Endlessly di Duffy del 2011
 My Boy – singolo di Billie Eilish del 2017